Ставбу́тево (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в северной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 24 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть менее 6 км. Ближайшие населённые пункты — Дексна, Постарини-III, Працуты. Площадь занимаемой территории составляет 0,1270 км², протяжённость границ 2460 м.

Согласно переписи население Ставбутева в 1999 году насчитывало 9 человек.

Автомобильной дорогой местного значения  деревня связана с дорогой  Гориденяты — Расло — Жодишки — Завидиненты. Также через Ставбутево проходит автодорога местного значения  Постарини-III — Працуты..

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района